Rosendale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rosendale (Minnesota), im Meeker County
 Rosendale (Missouri)
 Rosendale (New York)
 Rosendale (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Rosendale (Town), Town(ship) im Fond du Lac County, Wisconsin
 Rosendale Center, im Fond du Lac County, Wisconsin
 Rosendale Township (Watonwan County, Minnesota)

Rosendale ist der Familienname folgender Personen:
 Simon W. Rosendale (1842–1937), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Demokratische Partei)
 Matt Rosendale (* 1960), US-amerikanischer Politiker